Ordet ortodoks, kommer fra græsk (ortho ('ret/rigtig', 'korrekt') og dox ('tro', 'lærdom')), har flere betydninger:

 Betegnelse for overensstemmelse med den oprindelige udformning  eller den officielle udlægning af love, religion o.l.

 Betegnelse for kirkesamfundene i Rusland, på Balkan og i Mellemøsten, se De ortodokse kirker
 Trend i enhver trosretning, hvor der lægges vægt på læren, at den skal være korrekt.
 Periode i kirkehistorien – den lutherske ortodoksi – fra slutningen af det 16. århundrede og det 17. århundrede, hvor der i kølvandet på reformationen blev lagt vægt på korrekt lære som bolværk mod både katolicisme og calvinisme. Se Johann Gerhard og Jesper Rasmussen Brochmand.

Se også:
 Ortodoks jødedom  – den konservative gren af jødedommen.